Yes (anglicky ano) může znamenat:

 Yes (hudební skupina) – britská art rocková skupina
 Yes (album) – její debutové album
 Yes (album, Pet Shop Boys) – album skupiny Pet Shop Boys

Externí odkazy